Bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona wurden im Volleyball Turniere für Frauen und Männer ausgetragen.

Qualifikation 
Bei den Männern qualifizierten sich zwölf Mannschaften für das olympische Turnier. Spanien war als Gastgeber, die USA als Titelverteidiger gesetzt. Italien kam als amtierender Weltmeister, Kuba als Sieger des World Cup 1989. Algerien (Afrika), Japan (Asien), das Vereinte Team (Europa), Kanada (NORCECA) und Brasilien (Südamerika) qualifizierten sich über kontinentale Vorausscheidungen. Südkorea kam als Fünfter des World Cup 1991. Frankreich und die Niederlande gewannen die Turniere in Montpellier und Rotterdam im Mai 1992.

Bei den Frauen qualifizierten sich acht Mannschaften.

Modus 

Bei den Männern wurden die zwölf qualifizierten Mannschaften in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern gelost. Die Vorrunde wurde nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichten das Viertelfinale. Anschließend ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Bei den Frauen gab es zwei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern. Die Gruppensieger erreichten direkt das Halbfinale, die Gruppenzweiten und -dritten spielten über Kreuz zwei weitere Halbfinalisten aus.

Die Spiele wurden vom 26. Juli bis 9. August in Barcelona ausgetragen. Die Spielstätten waren Palau d'Esports, Pavelló de la Vall d'Hebron und Palau Sant Jordi.

Spielplan Männer

Vorrunde 
In Gruppe A belegte Italien trotz der abschließenden Niederlage gegen die USA den ersten Platz vor den Amerikanern. Spanien erreichte mit drei 3:2-Siegen das Viertelfinale, für das sich auch Japan qualifizierte.

In Gruppe B dominierte Brasilien, das lediglich zwei Sätze abgab. Kuba gewann vier von fünf Spielen. Außerdem kamen das Vereinte Team der sowjetischen Nachfolgestaaten und die Niederlande ins Viertelfinale.

Finalrunde 
Südkorea (3:1 im Platzierungsspiel gegen Kanada) belegte insgesamt den neunten Rang, Frankreich (3:0 gegen Algerien) wurde Elfter.

Im Viertelfinale am 5. August qualifizierten sich die Niederlande mit einem knappen Sieg gegen Italien (17:16 im Tiebreak) als einzige Europäer für das Halbfinale. Alle anderen Halbfinalisten kamen vom amerikanischen Kontinent. Im Halbfinale am 7. August besiegten die Brasilianer den Titelverteidiger USA, der anschließend gegen Kuba Bronze gewann. Das Finale am 9. August gegen die Niederlande gewann Brasilien in drei Sätzen.

Spielplan Frauen

Vorrunde

Finalrunde 
Japan (3:1 im Platzierungsspiel gegen die Niederlande) belegte den fünften Platz. China (3:0 gegen Spanien) wurde Siebter.

Im Viertelfinale am 4. August setzten sich die beiden Gruppenzweiten USA und Brasilien durch. Beide Teams schieden allerdings im Halbfinale am 6. August aus. Kuba gewann das NORCECA-Duell gegen das US-Team, das sich später Bronze holte. Die Südamerikaner scheiterten am Titelverteidiger (damals Sowjetunion). Im Endspiel triumphierte Kuba über das Vereinte Team.

Medaillen

Männer

Frauen 

Volleyball
1992/Volleyball
Volleyball (Spanien)
Volleyballveranstaltung 1992